Andreas Vinciguerra (Malmö, 19 de fevereiro de 1981) é um tenista profissional sueco.

Profissional desde 1998, Vinciguerra, que é filho de um italiano (daí a origem do sobrenome), disputou quatro finais de ATP's: 1999 (perdeu para Juan Antonio Marín), 2000 (derrotado pelo compatriota Magnus Norman), Aberto de Copenhagen, também em 2000 (venceu outro sueco, Magnus Larsson), e o mesmo torneio, em 2001, desta vez perdendo para mais um compatriota, Tim Henman. No ranking de simples, sua melhor colocação foi o 33º lugar, em novembro de 2001, e no ranking de 2013, Vinciguerra figurava em uma distante 574ª posição.

Em duplas, o tenista não conquistou nenhum título, alcançando seu melhor ranking na categoria em 2001, com a 261ª colocação. Participou ainda dos Jogos Olímpicos de 2000. Prejudicado por uma lesão nas costas, seu desempenho caiu repentinamente, mas ele ainda consegiu se recuperar em 2006, quando chegou a ficar próximo dos 100 melhores tenistas ranqueados pela ATP.

Vinciguerra integrou a equipe da Suécia que disputou a Copa Davis de 2009, enfrentando a equipe de Israel. Em Malmö, cidade natal do tenista, ele enfrentou Dudi Sela, que o derrotou por 3 sets a 2. Harel Levy, o outro representante do estado judeu, superou o sueco em uma partida com duração de 3 horas e 44 minutos.

Titulos (1)

Simples (1)

Ligações externas
Perfil na ATP

Tenistas da Suécia
Tenistas olímpicos da Suécia
Tenistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Naturais de Malmo